Зинаи́да Фёдоровна Каткóва (7 октября 1922, д. Верхушут, Уржумский уезд, Вятская губерния, РСФСР — 8 июня 2004, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) — марийский советский и российский писатель, драматург, журналист, член Союза писателей СССР с 1971 года. Первая писательница, получившая почётное звание «Народный писатель Республики Марий Эл» (1992). Заслуженный работник культуры Марийской АССР (1982). Писала на марийском и на русском языке. Член КПСС.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Её мать Елизавета Алексеевна была родной сестрой писателя Тыныша Осыпа. Окончила семилетнюю школу в родной деревне, вначале поступила в Йошкар-Олинское педагогическое училище, затем училась в Сернурском педучилище, где обучение не завершила.

В 1940 году уехала на Дальний Восток, работала в органах внутренних дел и юстиции. С 1949 года работала в редакциях молодёжных газет Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

В 1954 году вернулась в Йошкар-Олу, стала сотрудницей Медведевской районной газеты. В дальнейшем — методист Министерства культуры Марийской АССР, редактор Марийского радио.

Умерла 8 июня 2004 года в Доме ветеранов, похоронена на Туруновском кладбище.

Литературное творчество 
Начала писать в молодости, первая публикация — 1958 год, рассказ «Чудеса и только…» (журнал «Ончыко»). Тогда же написала и издала повесть в письмах «Сар ок лий ыле гын…» («Если бы не война…»).

В 1965 году вышел в свет роман «Кушто улат, пиалем?» («Где ты, счастье моё?»), впоследствии дважды издававшийся на русском языке в Йошкар-Оле и Москве. Известность приобрёл и её роман «Живой родник».

Писала произведения для детей. Её повесть «Сомсок» была опубликована в газете «Ямде лий» и впоследствии переиздавалась.

По документальной драме З. Катковой «А вуй ÿмбалне яндар кава» («А над головой чистое небо») Марийский театр им. М. Шкетана поставил спектакль.

Двуязычный писатель: писала и на марийском, и на русском языке. Так, на русском языке написаны роман «Живой родник» и повесть «От себя не уйдёшь».

Звания и награды 
 Народный писатель Республики Марий Эл (1992)
 Заслуженный работник культуры Марийской АССР (1982)
 Орден «Знак Почёта» (1976)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1972)

Основные произведения 
Произведения З. Катковой на марийском, русском языке и в переводе на другие языки.

В переводе на марийский язык 
 Сар ок лий ыле гын…: повесть [Если бы не война…] // Ончыко. 1958. № 5. С 9—44.
 Кушто улат, пиалем?: роман [Где ты, счастье моё?]. Йошкар-Ола, 1965. 364 с.
 Тошто язык: повесть [Старые грехи] // Ончыко. 1969. № 6. С. 5—29.
 Юлымо пӧрт: ойлымаш-влак [Заколдованный дом: рассказы]. Йошкар-Ола, 1972. 52 с.
 Если бы не война…: повести и рассказы. Йошкар-Ола, 1976. 112 с.
 А вуй ӱмбалне яндар кава: драма [А над головой чистое небо] // Ончыко. 1977. № 5. С. 34—70.
 Живой родник: роман. Йошкар-Ола, 1978. 320 с.
 Ший памаш: йомак-пьеса // Ончыко. 1979. № 4. С. 100—112.
 От себя не уйдёшь: повести и рассказы. Йошкар-Ола, 1982. 176 с.
 Живой родник: роман. М., 1983. 304 с.
 Ӱмыл: повесть [Тень] // Ончыко. 1985. № 4. С. 7—60.
 Шӧртньӧ эҥыремышвот: драма // Ончыко. 1990. № 5. С. 23—62.
 Сомсок: повесть да ойлымаш-вл. Йошкар-Ола, 1991. 64 с.
 Страницы жизни: из поэтич. тетради. Йошкар-Ола, 1992. 36 с.
 Йӧсӧ шӱм йолташым йомдараш: ӱдырамашын дневникше гыч // Ончыко. 1995. № 4. С. 3—53.
 Кечшудо: йоча ойлымаш-влак [Подсолнух: рассказы|. Йошкар-Ола, 2006. 24 с.

В переводе на другие языки 
 Если бы не война: повесть / пер. на рус. Ю. Новикова. Йошкар-Ола, 1962. 60 с.
 Где ты, счастье моё?: роман / пер. на рус. автора. Йошкар-Ола, 1973. 432 с.
 Где ты, счастье моё?: роман / пер. на рус. Н. Нефёдова. М., 1974. 368 с.
 Сомсок: рассказ // Зелёная роща. М., 1976. С. 38—65.
 Война агыл ылгецӹ…: повесть / пер. на горномар. А. Канюшкова // Шошым. Йошкар-Ола, 1981. С. 3—58.
 Адресат выбыл: повести и рассказы / пер. на рус. автора. Йошкар-Ола, 1987. 272 с.

Память 

7 октября 2022 года в рамках празднования 100-летия со дня рождения З. Ф. Катковой в её родной деревне Верх-Ушут в Куженерском районе Марий Эл была открыта памятная стела.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна РМЭ. Каткова Зинаида Фёдоровна
 
 Национальная библиотека Республики Коми. Каткова Зинаида Фёдоровна (07.10.1922 — 08.06.2004)

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные работники культуры Марийской АССР
Народные писатели Республики Марий Эл
Журналисты Марий Эл
Похороненные на Туруновском кладбище